Orgreave (South Yorkshire), een plaats in Engeland
Orgreave (Staffordshire), een plaats in Engeland